Мада́м () — увічливе, шанобливе звертання до заміжньої жінки у Франції, що аналогічне до звертання до заміжньої жінки в Україні — па́ні.

Фільми 
 «Мадам …» — французько-італійський драматичнийфільм 1953 року режисера Макса Офюльса, екранізація  Луїзи Вільморен, що був опублікований у 1951 році.
  — комедійний фільм на мові телугу, створений на кіностудії Vijaya Chamundeswari Movies у 1994 році.
 «Мадам» — французька комедійна драма, режисера , випущена в 2017 році.

Топоніміка 
  — вулиця, що проходить через район Одеон і район Нотр-Дам-де-Шамп у VI-му окрузі Парижа.

Інше 
  — роман Антонія Лібери, виданий у 1998 році.
  — щомісячний німецький жіночий журнал з редакцією в Мюнхені.

Посилання 
 Див. Панна
 Див. Мадемуазель  

Багатозначні терміни: фільми